Damaliscus is een ondergeslacht van het geslacht Damaliscus dat tot de familie van de holhoornigen behoort.

Soorten 
 Lierantilope (Damaliscus lunatus)
 Bontebok (Damaliscus pygargus)
Damaliscus superstes

Holhoornigen